Soul City / EVA é o quarto single e o décimo terceiro álbum de Jean-Jacques Perrey que compila os dois primeiros singles do álbum Moog Indigo de nome «Soul City» e «EVA». Este álbum não tem capa.

Lista de músicas

Lado A 
 Soul City (2:03)

Lado B 
 E.V.A. (3:10)

Referências

Links externos 
 Discogs.com - Soul City / E.V.A.

Singles de Jean-Jacques Perrey